Флаг муниципального образования «Меды́нский район» Калужской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 10 февраля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2135.

Флаг муниципального района «Медынский район» составлен на основании герба Медынского района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции. Флаг Медынского района является официальным символом муниципального района «Медынский район».

Описание 
«Флаг Медынского района представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее диагональную (нисходящую от древка) белую полосу с изображением золотой, с жемчугами и самоцветами, „древней царской“ (уездной) короной; по сторонам от белой полосы расположены шесть жёлтых пчёл».

Обоснование символики 
Флаг Медынского района разработан на основе исторического герба города Медынь Калужского наместничества. Голубое полотнище и изображение пчёл, заимствованные из герба 1777 года, показывают взаимосвязь района и города Медынь, а также преемственность многих поколений людей, живших на Медынской земле. Пчела — традиционный символ трудолюбия, бдительности, бережливости, творческой деятельности.

Белая диагональная полоса (горностаевая перевязь) и корона символизируют самобытность и многовековую историю Медыни. Медынская земля практически с самого образования Древнерусского государства играла важную роль в обороне страны. В разные годы здесь правили смоленские и московские князья, а в начале XVI столетия Василий III выделил Медынскую землю в отдельное владение, которое даровал представителю древнего княжеского рода Михаилу Глинскому.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ чести, духовности, красоты, ясности.

Примечания 

Медынский район